Reitter se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Edmund Reitter
 Johann Daniel von Reitter